watch — unix-утилита, которая запускает определённую программу через фиксированный интервал времени, задаваемый опцией -n в секундах (по умолчанию 2). Опция -d включает подсветку изменений в выводе относительно предыдущего запуска. Завершить программу можно с помощью нажатия соответствующих клавиш (обычно <CTRL-C>).

Использование 
 watch [-d] [-n sec] COMMAND [args]
где [args] — опциональные аргументы вызываемой программы COMMAND

Эмуляция другими командами 
 while true; do COMMAND [args]; sleep 1; done

См. также 
Утилита watch относится к классу «программ, запускающих другие программы». Похожее поведение (и применение) имеют утилиты:
 «time» (замер использования ресурсов процессора),
 «xargs» (генерирование команд с новыми параметрами),
 «find» с параметром «-exec» (запуск программы для найденных файлов).

Примечания

Ссылки 
 
 

Утилиты Unix